Łukasz Wiśniewski (ur. 1984) – polski duchowny, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów
 Łukasz Wiśniewski (ur. 1984) – polski koszykarz
 Łukasz Wiśniewski (ur. 1989) – polski siatkarz
 Łukasz Wiśniewski – polski reżyser

Przypisy